Tulsipur – località dell'India
Tulsipur – località del Nepal
Tulsipur – antico stato dell'Asia